18-й Кубок чемпионов Содружества прошёл с 16 по 24 января 2010 года в Москве.

От участия в кубке отказались чемпионы Молдавии («Шериф» Тирасполь), Грузии («ВИТ Джорджия» Тбилиси) и Белоруссии (БАТЭ Борисов и команда занявшая второе место «Динамо» Минск). Чемпионы России («Рубин» Казань) и Узбекистана («Бунёдкор» Ташкент) выставили на турнире резервные составы, чемпион Украины («Динамо» Киев) привез молодёжь, а армянский чемпион «Пюник» представил экспериментальный состав, состоявший из игроков бывших на просмотре в клубе.

Вместо «ВИТ Джорджии» выступил чемпион Финляндии ХИК. «Шериф» заменил серебряный призёр чемпионата кишинёвская «Дачия». БАТЭ и«Динамо» Минск заменил бронзовый призёр могилёвский «Днепр».

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа C 

* Сборная клубов России выступала только на групповом этапе (без права выхода в плей-офф).

Группа D

Плей-офф 
{{Турнир8 

|20 января, Олимпийский 
| Бунёдкор |1 (2) | МТТУ |1 (4)| | Рубин|2| ХИК|1
| | Актобе |3 | Днепр |1
| | Динамо |0 | Экранас |1|22 января, Олимпийский
| МТТУ|0 | Рубин|4| | Актобе|3 | Экранас|0

|24 января, Олимпийский | Рубин |5 | Актобе |2
}}
 Четвертьфиналы 

 Полуфиналы 

 Финал 

 Бомбардиры 

В скобках — число голов с пенальти6 голов  Эмиль Кенжисариев (Актобе)5 голов  Баходир Насимов (Бунёдкор)
  Игорь Бугаёв (Дачия) (1)4 гола  Андрей Лясюк (Днепр Могилёв)
  Берды Шамурадов (МТТУ)3 гола  Константин Головской (Актобе)
  Игорь Портнягин (Рубин Казань)
  Александр Яркин (Рубин Казань)2 гола'''
  Доминикас Галкевичюс (Экранас)
  Фёдор Черных (Днепр Могилёв)
  Максим Григорьев (Сборная клубов)
  Сергей Маслов (Сборная клубов)
  Владимир Коваль (Динамо Киев)
  Вит Римкус (Экранас)
  Даврон Мирзаев (Рубин Казань)
  Алексей Котляров (Рубин Казань)
  Илья Кухарчук (Рубин Казань)
  Тити Эссомба (Актобе)

Кубок чемпионов Содружества
Футбол в России в 2010 году
Январь 2010 года
2010 год в Москве
Международные спортивные соревнования в Москве